

Musica 
Ho bisogno di te, singolo dei Dhamm del 1995
Ho bisogno di te, singolo di Iva Zanicchi del 2001

Televisione 
Ho bisogno di te, programma televisivo